Кубок Федерации 2018 — 56-й по счёту розыгрыш наиболее престижного кубка среди сборных команд по теннису среди женщин.

Титул отстаивает сборная США.

Мировая группа

Посев 

  (Четвертьфинал)
 
 
  (Полуфинал)

Сетка

Финал

Чехия — США

Плей-офф Мировой группы 

Четыре сборные, проигравшие в первом раунде Мировой группы (Белоруссия, Швейцария, Нидерланды и Бельгия) встречаются с четырьмя сборными-победителями Мировой группы II (Словакия, Румыния, Австралия и Италия). Игры состоялись 21—22 апреля.

По результатам игр плей-офф в 2019 году в турнире Мировой группы сыграют Белоруссия, Румыния, Австралия и Бельгия. Словакия, Швейцария, Нидерланды и Италия выступят в турнире Мировой группы II.

Примечания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2018

Ссылки 
 Официальный сайт 

2018